Димитър Далкалъчев е български революционер, участник в Гръцката война за независимост.

Биография 
Роден е около 1787 година във Владово, тогава в Османската империя, днес Аграс, Гърция. Според предания е четник в четата на Ангел Гацо и се сражава в Гръцката война за независимост в 1821 година. В сраженията Димитър губи едната си ръка и се прибира в селото с дълга пръчка през рамо вместо ръка, откъдето според легендата идва прозвището на фамилията Далкалъчеви („диал“ – мярка за дължина и „калъчка“ – къса сабя).

Според някои версии е прадядо на българския общественик Петър Далкалъчев.

Вижте също 
 Георги Далкалъчев
 Насто Далкалъчев
 Христо Далкалъчев
 Климент Далкалъчев
 Иван Далкалъчев
 Петър Далкалъчев

Бележки 

Български революционери от Македония
Родени във Владово
Българи участници в Гръцката война за независимост